Thoughts of a Predicate Felon — дебютный сольный альбом Tony Yayo из рэп-группы G-Unit, вышел 30 августа 2005 года на лейбле G-Unit Records, дистрибьютором выступил Interscope Records. Дебютировал на 2-м месте в Billboard 200 и был продан приблизительно 214 000 копий на первой неделе выпуска.

Об альбоме 
Thoughts of a Predicate Felon включает в себя известный сингл «So Seductive», записанный при участии 50 Cent.

Tony Yayo так прокомментировал отношение 50 Cent к его альбому:

Исполнительным продюсером выступил 50 Cent, он же является основным гостем на альбоме. Также на пластинке можно услышать участников G-Unit: Lloyd Banks и Young Buck. Приглашёнными гостями с Interscope стали Эминем и Оби Трайс. Альбом был отложен и ожидался из-за нахождения Tony Yayo в тюрьме.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы 2005 года
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы G-Unit Records
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil